Mambo (Botswana), een dorp in Botswana
 Mambo (CMS), een open source contentmanagementsysteem
 Mambo (computerspel), een computerspel van het genre actiespel
 Mambo (dans), een dans
 Mambo (film), een Amerikaanse dramafilm uit 1954
 Mambo (La Récré des 3 Curés), een attractie in Frankrijk, voorheen in het Belgische pretpark Bobbejaanland
 MAMbo, museum in Bologna